Ел Рајон има више значења:

 Ел Рајон, Ел Ринкон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рајон (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику